Кен Кролики (;  Курорики Кэн; , Токио, Япония) — японский и американский футболист, центральный полузащитник.

Биография 
Кролики — сын американца и японки. Родился в столице Японии — Токио. Детство провёл в Фукуоке. Приехал в Соединённые Штаты в возрасте 14 лет, не владея английским языком. Жил в Кантоне (Мичиган).

В 2011 году в составе команды Старшей школы Кантона выиграл футбольный чемпионат Мичиганской ассоциации спорта старших школ. В 2012 году вместе с командой «Мичиган Джагуарз» выиграл американский юношеский национальный чемпионат по футболу в возрастной группе до 16 лет. В 2013 и 2014 годах играл в «Крю Академи Вулвз» за составы до 16 лет и до 18 лет.

В 2014—2017 годах Кролики обучался в Университете штата Мичиган по специальности «Прикладные инженерные науки», совмещая обучение с игрой за университетскую футбольную команду «Мичиган Стейт Спартанз» в Национальной ассоциации студенческого спорта. Сыграл за «спартанцев» 81 матч, в 67 из них выходил в стартовом составе, забил семь голов и отдал 14 голевых передач. В 2014 году был включён в символическую сборную первокурсников Конференции Big Ten, в 2016 году — в символическую вторую сборную Конференции Big Ten и символическую третью сборную среднезападного региона, в 2017 году — в символическую первую сборную Конференции Big Ten, символическую первую сборную среднезападного региона и академическую всеамериканскую сборную.

В 2015—2017 годах также выступал за клуб «Кей-Дабл-ю Юнайтед» в . Выиграл чемпионат PDL 2015, в финале которого «Кей-Дабл-ю Юнайтед» одолел «Нью-Йорк Ред Буллз U-23».

В третьем раунде Супердрафта MLS 2018, состоявшемся 21 января 2018 года, Кролики был выбран под общим 53-м номером клубом «Монреаль Импакт». 28 февраля 2018 года клуб подписал с ним однолетний контракт с опцией продления ещё на три года. Его профессиональный дебют состоялся 4 марта 2018 года в матче первого тура сезона против «Ванкувер Уайткэпс», в котором он вышел в стартовом составе. Начало сезона 2019 пропустил из-за травмы локтя. По окончании сезона 2019 «Монреаль Импакт» не продлил контракт с Кролики.

15 января 2020 года Кролики подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Портленд Тимберс 2» на сезон 2020. За Т2 дебютировал 7 марта в матче первого тура сезона против «Финикс Райзинг». По окончании сезона 2020 «Портленд Тимберс 2» снялся с чемпионата.

Статистика выступлений

Достижения 
 
  «Монреаль Импакт»
 Победитель Первенства Канады: 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Университета штата Мичиган
Футболисты Японии
Футболисты США
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Портленд Тимберс 2»